Ярославский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подкарпатское воеводство. Занимает площадь 1029,15 км². Население — 121 658 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Ярослав, Радымно
 городские гмины: Ярослав, Радымно
 сельские гмины: Гмина Хлопице, Гмина Ярослав, Гмина Ляшки, Гмина Павлосюв, Гмина Прухник, Гмина Радымно, Гмина Рокетница, Гмина Розвеница, Гмина Вёнзовница

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята 

Поветы Подкарпатского воеводства